

Patronyme 

 Adolphe Deslandres (1840-1911), compositeur et organiste français ;
 Henri Deslandres (1853-1948), astronome français ;
 Maurice Deslandres (1862-1941), juriste français ;
 Émile Deslandres (1866-1935), personnalité politique française ;
 Yvonne Deslandres (1923-1986), archiviste et paléographe française ;
 Dominique Deslandres, historienne québécoise.

Toponyme 

 Rue Émile-Deslandres voie du  parisien ;
 Deslandres, cratère lunaire ;
 (11763) Deslandres, astéroïde ;
 Rue Deslandres, voie française de Béziers ;
 Rue Deslandres, voie française de Dijon.

Autres 
 Prix Deslandres, prix de l’Académie des Sciences.